B 201 bezeichnet:
 die Bundesstraße 201 in Deutschland
 die Kleinwalsertalstraße in Österreich

Abkürzung